Teodorówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim

Miejscowości w Polsce 
 Teodorówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Teodorówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Teodorówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol
 Teodorówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy
 Teodorówka – kolonia w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki

Zobacz też 
 Teodorowo
 Teodorów
 Teodorówka-Kolonia